Onoda pode referir-se a:

 Hiroo Onoda - soldado japonês que, acampado nas Filipinas durante a Segunda Guerra Mundial se recusou a render até 1974.
 Onoda, cidade japonesa da província de Yamaguchi.

Desambiguação